Това е списъкът с епизодите на анимационната поредица „Чудовище по неволя“, излъчван по Ekids.

Списъци